Bassani:
 Giovanni Battista Bassani (c. 1647, Padua – 1716, Bergamo)
 Iberê Bassani de Camargo (1914, Restinga Seca – 1994, Porto Alegre), um pintor, gravurista e professor brasileiro
 Giorgio Bassani (1916, Bolonha – 2000)

 a Bassani Racing